Čevoli ima više značenja:
 Čevoli (Luka)
 Čevoli
 Čevoli (Viterbo)